Trema je naselje u sastavu Općine Sveti Ivan Žabno, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 786 stanovnika.

Poznate osobe 
 Martin Kranjčević - kemijski inžinjer, sveučilišni profesor

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Sveti Ivan Žabno